Siedel ist der Familienname folgender Personen:

 Annegret Siedel (* 1963), deutsche Violinistin
 Erhard Siedel (1895–1979), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
Siehe auch
Siedl